Rania kan syfta på följande:
 Rania av Jordanien, drottning 
 RANIA (musikgrupp), sydkoreansk musikgrupp

Geografi

Indien 

 Rānia (ort i Indien), Haryana, Sirsa,

Irak 

 Rania District, distrikt, Sulaymaniyya, 
 Ṟaniye, distriktshuvudort, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar